Greenup peut désigner :

Patronyme 

 , une présentatrice de télévision américaine.
 , un homme politique australien.
 , un homme politique américain.

Toponymes 

 Greenup, un village du comté de Cumberland dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Greenup, un township du comté de Cumberland dans l'Illinois
 Greenup, une ville, siège du comté de Greenup, dans l’État du Kentucky.
 Le comté de Greenup, dans le Kentucky.

Homonymie de localités aux États-Unis